Рудна:
 Рудна — город в Чехии.
 Рудна — сельская гмина (волость) в Польше.
 Рудна — река в Псковской области, Российская Федерация, приток Плюссы.